Вікторія Азаренко і Марія Кириленко були чинними чемпіонками. Цього разу Азеренко вирішила не брати участі. Кириленко грала в парі з Надією Петровою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Наталі Грандін і Владіміра Угліржова.
Ваня Кінґ і Ярослава Шведова виграли титул, у фіналі перемігши пару Грандін і Угліржова з рахунком 6–4, 3–6, [11–9].

Сіяні пари 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 

Western and Southern Open
Western & Southern Open 2011